Херрингтон () — английская фамилия.

Известные носители 
 Херрингтон, Арминти Ада (более известна под фамилией Прайс; род. 1985) — американская профессиональная баскетболистка.
 Херрингтон, Билли (1969—2018) — американский актёр.
 Херрингтон, Джон Беннетт (род. 1958) — американский астронавт.